Een verkeersweg:
 N614 (België)
 N614a (België)
 N614 (Frankrijk)
 N614 (Nederland), zie Provinciale weg 614